Les Baebii Tamphili sont des membres d'une branche de la gens des Baebii.

 Quintus Baebius Tamphilus, rencontre Hannibal à Saguntum en -219, et va ensuite à Carthage.
 Cnaeus Baebius Q. f. Cn. n. Tamphilus, consul en -182.
 Marcus Baebius Q. f. Cn. n. Tamphilus, consul en -181.
 Gnaeus Baebius (Cn. f. Q. n.) Tamphilus, praetor urbanus en -168.
 Marcus Baebius Q. f. Tamphilus, triumvir monetalis en -137.
 (Marcus) Baebius (Tamphilus), tribun de la plèbe en -103. Tente de poser son véto à la loi agrarienne de son collègue Saturnenus. Peut-être la même personne mise à mort par Marius en -87.
 Gaius Baebius Tamphilus, apparaît sur une pièce à une date incertaine.

Références